René Lenoir peut désigner : 
 René Lenoir, 1913 - 1996, militaire français, compagnon de la Libération.
 René Lenoir, 1927 - 2017, homme politique français, de l'École nationale d'administration (ENA).